Eurovision kan avse:

 Eurovision – ett TV-samarbete inom Europeiska radio- och TV-unionen
 Eurovision Song Contest – en årlig återkommande sångtävling
 Junior Eurovision Song Contest – en årligt återkommande musiktävling organiserad av Europeiska radio- och TV-unionen
 Eurovision Dance Contest – en internationell danstävling